Farid Georges Ben Malek  est un joueur de go français.

Palmarès 
 Triple Champion de France, en 1993, 1998, et 2002 ;
 Double vice-champion de France, en 1999 et 2003 ;
  du Tournoi de go d'Amsterdam en 1997 ;
  Obayashi Cup en 1998

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur de go français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Enseignant à l'université Paris-Dauphine